Coulter pode referir-se a:

Pessoas
John Merle Coulter, botânico norte-americano
Ann Coulter, advogada, jornalista e polemista norte-americana

Localidades
Coulter (Iowa), cidade localizada em Iowa

Outros
Marisa Coulter, personagem de His Dark Materials
18776 Coulter, asteroide da cintura principal

Desambiguação